Sätra – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Sätra – stazione della metropolitana di Stoccolma